Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-2, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Björn Borg (quarti di finale)
 Brian Gottfried (semifinali)
 Vitas Gerulaitis (terzo turno)
 Manuel Orantes (terzo turno)
 Eddie Dibbs (semifinali)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Ilie Năstase (terzo turno)

 Dick Stockton (primo turno)
 Roscoe Tanner (finale)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 Harold Solomon (terzo turno)
 Sandy Mayer (quarti di finale)
 John McEnroe (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1978